Лисогірська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Лисогірська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Лисогірська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Лисогірська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Лисогірська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район